Немања Ивановић (Београд, 14. маја 1997) српски је фудбалер. Био је позиван у млађе репрезентативне селекције Србије.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Српски фудбалери
Спортисти из Београда
Фудбалери Јагодине
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Златибора
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу